Brünnlein (Diminutiv v. Brunnen) ist Namensbestandteil:
 Maria Brünnlein, Wallfahrtskirche in Wemding, Bayern
 „Das Brünnlein“ siehe: Und in dem Schneegebirge

Siehe auch:
 Wenn alle Brünnlein fließen
 Tatort: Wenn alle Brünnlein fließen
 Brünnchen
 Brünnle